Syrte steht für:

 Sirte, Stadt in Libyen
 Munizip Surt, Distrikt in Libyen
 Große Syrte, Meeresbucht in Libyen
 Kleine Syrte, Meeresbucht in Tunesien

Siehe auch:
 Sirte (Begriffsklärung)